Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier I, se dispute du 7 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Faits marquants 

En l'absence de la tenante du titre Justine Henin, l'épreuve de simple voit s'imposer sa compatriote Kim Clijsters, déjà vainqueur en 2003. À la conclusion, elle dispose en deux sets de la favorite Lindsay Davenport, laquelle perd en cette occasion sa troisième finale de suite dans cette compétition.

Grâce à ce succès, Klijsters signe son retour au premier plan, après de longs mois d'inactivité pour cause de blessure ; dix jours plus tard, elle confirme en enlevant l'Open de Miami.

Amélie Mauresmo, est éliminée dès le  par la Russe Evgenia Linetskaya.

Comme l'année précédente, Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez, têtes de série numéro un, remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2005)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Indian Wells
Sport en Californie en 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en mars 2005